Fitzer steht für:
 Fitzer, Berg in der Nähe von Adelboden im Berner Oberland in der Schweiz

Fitzer ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Fitzer (1903–1994), österreichischer evangelischer Theologe
 Ulrike Fitzer (* 1982), deutsche Militärpilotin und Offizierin